Dystopia е петнадесети студиен албум на траш метъл групата Megadeth. Издаден е на 22 януари 2016 г. от Tradecraft.

Дебютира на 3-то място в Billboard 200, с 48 000 продадени копия през първата седмица. „Dystopia“ е втори най-продаван метъл албум за 2016 г.

Състав 
 Дейв Мъстейн – вокали и китара
 Дейвид Елефсън – бас
 Кико Лурейро – китара, пиано в „Poisonous Shadows“
 Крис Адлър – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Мегадет
Музикални албуми от 2016 година